Bent Stiansen – chef norvegese
 Jorun Stiansen – cantante norvegese
 Svein-Erik Stiansen – pattinatore di velocità norvegese
 Tom Stiansen – conduttore televisivo ed ex sciatore alpino norvegese